Guggenbichl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Guggenbichl (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Guggenbichl (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Guggenbichl (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern

 Guggenbichl (Gemeinde Mittersill), Ort bei Mittersill, Oberpinzgau, Land Salzburg